Terana — рід грибів родини фанерохетові (Phanerochaetaceae). Назва вперше опублікована 1763 року.

Класифікація 
До роду Terana відносять 196 видів:

Примітки

Джерела 
 Adanson, M. 1763. Familles des plantes. 2 — P.5

Роди грибів
Фанерохетові